O acrônimo GATE pode referir-se a Grupo de Ações Táticas Especiais ou Grupamento de Ações Táticas Especiais, uma unidade de operações especiais presente em corpos policiais de vários estados brasileiros.

 Grupamento de Ações Táticas Especiais (PMMG) - no estado de Minas Gerais
 Grupamento de Ações Táticas Especiais (PMPB) - no estado de Paraíba
 Grupo de Ações Táticas Especiais (PMESP) - no estado de São Paulo
 Grupo de Ações Táticas Especiais (BMRS) - no estado do Rio Grande do Sul
 Grupo de Ações Táticas Especiais (PMCE) - no estado do Ceará

Desambiguação